Geografie
Palu (stad), een plaats in Indonesië
Palu (eiland), een eiland in Indonesië
Palu (rivier), een rivier in  Indonesië (Sungai Palu) 
Palu (district), een district in Turkije
Palu (taal), een taal
Overig
Pan African Lawyers Union, Afrikaanse beroepsvereniging van juristen
Progressieve Arbeiders en Landbouwers Unie, een politieke partij in Suriname 
 Parti Lumumbiste Unifié, een politieke partij in Congo-Kinsjasa.